Анкерсен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Анкерсен, Петер (род. 1990) — датский футболист, защитник клуба «Копенгаген» и сборной Дания Дания.
 Анкерсен, Якоб (род. 1990) — датский футболист, вингер клуба «Зюлте-Варегем».